Pombo puede referirse a:
 Álvaro Pombo, poeta, novelista, político y activista español;
Pombo-común o Columba livia, ave de la familia Columbidae;
 Pombo musical, disco producido en 2008 por Gaira Música Local;
 Familia Pombo de Colombia;
Café Pombo, antiguo café madrileño de tertulias